Пулад:

 Пулад (?—1410) — хан Золотой Орды (1407—1410).
 Пулад-ака (?—1313) — монгольский государственный деятель.
 Пулад-султан (XIV век—1529) — узбекский военачальник и политик.
 Пулад — сокращение от Пулемётно-артиллерийская дивизия.

См. также 
 Булат
 Пулат-хан
 Пулаты